Maximilien de Saxe peut faire référence à :
 Maximilien de Saxe (1759-1838), le sixième fils de l'électeur Frédéric IV de Saxe et de Marie-Antoinette de Bavière.
 Maximilien de Saxe-Cobourg-Saalfeld (1792-1793), le quatrième fils et le dernier des neuf enfants du duc François de Saxe-Cobourg-Saalfeld et d’Augusta Reuss d'Ebersdorf.
 Maximilien de Saxe (1870-1951), troisième fils et septième des huit enfants du roi Georges Ier de Saxe et de Marie-Anne de Portugal.